Михаи́л Дани́лов:
 
 
 Данилов, Михаил Викторович (1937—1994) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Данилов, Михаил Владимирович (род. 1946) — российский физик, академик Российской академии наук.
 Данилов, Михаил Данилович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Данилов, Михаил Иванович (1911—1945) — лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Данилов, Михаил Матвеевич (1901—1963) — советский генерал-майор.
 Данилов, Михаил Павлович (1825—1906) — российский генерал от инфантерии.
 Данилов, Михаил Феофилактович (конец XVI — первая половина XVII века) — думный дьяк.
 Данилов, Михаил Христофорович (1894—1962) — русский поэт, журналист.
 Данилов, Михаил Яковлевич (1921—2005) — красноармеец, Полный кавалер ордена Славы.